El término Fouquet puede referirse a:

 Jean Fouquet (1420 - 1481), pintor renacentista francés;
 Nicolas Fouquet (1615-1683), estadista y mecenas francés, superintendente de finanzas de Luis XIV.